Бригада полиции специального назначения (БПСН) «Фулджер» («Молния») () — специальное подразделение Министерства внутренних дел Республики Молдова.  

Создано Постановлением Правительства Молдавии на базе сил ОПОН (отряда полиции особого назначения)  5 декабря 1991 года. С 1991 по 1992 год спецподразделение принимало активное участие в Приднестровском конфликте на стороне центрального руководства Молдавии. В 1992 году Указом Президента — награждено боевым знаменем. С того времени считается одним из самых элитных и боеспособных подразделений Министерства внутренних дел Республики Молдова. Базируется в г. Кишинёве. 

В задачи подразделения входит борьба с преступностью и терроризмом; обезвреживание и захват особо опасных преступников; поиск и задержание лиц, бежавших из-под стражи; освобождение заложников, а также специальное вмешательство в случае природных и технических чрезвычайных ситуаций. 

Высшей формой отличия бойцов спецподразделения и его символом является черный берет. Чтобы получить право на его ношение новобранцы «Fulger» должны пройти специализированные испытания состоящие из нескольких этапов, включая выполнение задач, максимально приближенным к боевым условиям, и психологические тесты.   

На вооружении у БПСН БТР и стрелковое оружие.

Награды 
 Орден Стефана Великого — награждена Указом Президента Республики Молдовы 5 декабря 2011 года.

Примечания 

Молдавия
ОМОН
Полицейские спецподразделения